Di seguito una lista di asteroidi dal numero 201001 al 202000 con data di scoperta e scopritore.

201001-201100 

|-
| 201001 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201002 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201003 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201004 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201005 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201006 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201007 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201008 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201009 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201010 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201011 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201012 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201013 - ||  || 15 febbraio 2002 || Bickel, W.
|-
| 201014 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 201015 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 201016 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201017 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 201018 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 201019 Oliverwhite ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 201020 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201021 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201022 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 201023 Karlwhittenburg ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 201024 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 201025 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 201026 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 201027 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 201028 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201029 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201030 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201031 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 201032 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 201033 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201034 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201035 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 201036 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 201037 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 201038 - ||  || 19 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 201039 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201040 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201041 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201042 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 201043 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201044 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 201045 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 201046 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 201047 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 201048 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201049 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201050 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201051 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201052 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201053 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201054 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201055 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201056 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201057 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201058 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201059 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201060 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201061 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201062 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201063 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201064 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201065 - ||  || 4 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 201066 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 201067 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 201068 - ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 201069 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 201070 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 201071 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201072 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201073 - ||  || 12 marzo 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 201074 - ||  || 18 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 201075 - ||  || 19 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 201076 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201077 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 201078 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 201079 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201080 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 201081 - ||  || 4 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201082 - ||  || 15 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 201083 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 201084 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201085 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201086 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201087 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201088 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201089 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201090 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201091 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201092 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201093 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201094 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201095 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201096 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201097 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201098 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201099 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201100 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|}

201101-201200 

|-
| 201101 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201102 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201103 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201104 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201105 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201106 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201107 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201108 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201109 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201110 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 201111 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 201112 - ||  || 16 aprile 2002 || Pravec, P.
|-
| 201113 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 201114 - ||  || 18 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 201115 - ||  || 8 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 201116 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201117 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 201118 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201119 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201120 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201121 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201122 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201123 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201124 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201125 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201126 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201127 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201128 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201129 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201130 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201131 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201132 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201133 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201134 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201135 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201136 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201137 - ||  || 12 maggio 2002 || NEAT
|-
| 201138 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201139 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201140 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201141 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201142 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201143 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201144 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 201145 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 201146 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 201147 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 201148 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201149 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 201150 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 201151 - ||  || 14 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 201152 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201153 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201154 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201155 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201156 - ||  || 18 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 201157 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 201158 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 201159 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 201160 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 201161 - ||  || 11 giugno 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 201162 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 201163 - ||  || 12 giugno 2002 || NEAT
|-
| 201164 - ||  || 27 giugno 2002 || NEAT
|-
| 201165 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 201166 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 201167 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 201168 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 201169 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 201170 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 201171 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 201172 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 201173 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 201174 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 201175 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 201176 - ||  || 30 luglio 2002 || NEAT
|-
| 201177 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 201178 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201179 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201180 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201181 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201182 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 201183 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201184 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201185 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201186 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201187 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201188 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201189 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201190 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201191 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201192 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201193 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201194 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201195 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201196 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201197 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 201198 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201199 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201200 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|}

201201-201300 

|-
| 201201 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201202 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201203 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201204 Stevewilliams ||  || 10 agosto 2002 || Buie, M. W.
|-
| 201205 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 201206 - ||  || 8 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 201207 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201208 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201209 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201210 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201211 - ||  || 3 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 201212 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201213 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201214 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201215 - ||  || 31 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 201216 - ||  || 31 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 201217 - ||  || 29 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 201218 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 201219 - ||  || 28 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 201220 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201221 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201222 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201223 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201224 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201225 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201226 - ||  || 30 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 201227 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201228 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201229 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201230 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201231 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 201232 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201233 - ||  || 3 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 201234 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 201235 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 201236 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 201237 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 201238 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201239 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201240 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201241 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201242 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201243 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201244 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201245 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201246 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201247 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201248 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201249 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201250 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201251 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201252 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201253 - ||  || 7 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 201254 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201255 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201256 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201257 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201258 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201259 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201260 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201261 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201262 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201263 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201264 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201265 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201266 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201267 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201268 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201269 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201270 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201271 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201272 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201273 - ||  || 15 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 201274 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201275 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201276 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201277 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 201278 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201279 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201280 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201281 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201282 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201283 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201284 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201285 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201286 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201287 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201288 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201289 - ||  || 27 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201290 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201291 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201292 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201293 - ||  || 18 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201294 - ||  || 20 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201295 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 201296 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201297 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201298 - ||  || 19 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201299 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 201300 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|}

201301-201400 

|-
| 201301 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201302 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201303 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201304 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201305 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201306 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 201307 - ||  || 2 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 201308 Hansgrade ||  || 10 ottobre 2002 || Kretlow, M.
|-
| 201309 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 201310 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201311 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201312 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201313 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201314 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 201315 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201316 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201317 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201318 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201319 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201320 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201321 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201322 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201323 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201324 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201325 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201326 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201327 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201328 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201329 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201330 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201331 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201332 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201333 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201334 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201335 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201336 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201337 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201338 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201339 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201340 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201341 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201342 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201343 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201344 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201345 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201346 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201347 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201348 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201349 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201350 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201351 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201352 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201353 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201354 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201355 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201356 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201357 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201358 - ||  || 6 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201359 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201360 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201361 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201362 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201363 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201364 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 201365 - ||  || 10 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 201366 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201367 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201368 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201369 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201370 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201371 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 201372 Sheldon ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 201373 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201374 - ||  || 9 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201375 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201376 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201377 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201378 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201379 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201380 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201381 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201382 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 201383 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 201384 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 201385 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 201386 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 201387 - ||  || 6 novembre 2002 || Needville
|-
| 201388 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201389 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 201390 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201391 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201392 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 201393 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 201394 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 201395 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201396 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201397 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201398 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201399 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201400 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|}

201401-201500 

|-
| 201401 - ||  || 11 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 201402 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 201403 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 201404 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201405 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201406 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201407 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201408 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 201409 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 201410 - ||  || 16 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 201411 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 201412 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 201413 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 201414 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 201415 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 201416 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 201417 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 201418 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 201419 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 201420 - ||  || 9 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 201421 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 201422 - ||  || 14 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 201423 - ||  || 7 dicembre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 201424 - ||  || 30 dicembre 2002 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 201425 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 201426 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 201427 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 201428 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 201429 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 201430 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 201431 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 201432 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 201433 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 201434 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 201435 - ||  || 28 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 201436 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 201437 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 201438 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 201439 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 201440 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 201441 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 201442 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 201443 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 201444 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 201445 - ||  || 23 marzo 2003 || CSS
|-
| 201446 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 201447 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 201448 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 201449 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 201450 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 201451 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 201452 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 201453 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 201454 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 201455 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 201456 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 201457 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 201458 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 201459 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 201460 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 201461 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 201462 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 201463 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 201464 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 201465 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 201466 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 201467 - ||  || 25 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 201468 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 201469 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 201470 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 201471 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 201472 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 201473 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 201474 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 201475 - ||  || 4 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 201476 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 201477 - ||  || 7 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 201478 - ||  || 7 aprile 2003 || NEAT
|-
| 201479 - ||  || 10 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 201480 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 201481 - ||  || 21 aprile 2003 || CSS
|-
| 201482 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 201483 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 201484 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 201485 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 201486 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 201487 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 201488 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 201489 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 201490 - ||  || 30 aprile 2003 || NEAT
|-
| 201491 - ||  || 30 aprile 2003 || Broughton, J.
|-
| 201492 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 201493 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 201494 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 201495 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 201496 - ||  || 1 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 201497 Marcelroche ||  || 2 maggio 2003 || Ferrin, I. R., Leal, C.
|-
| 201498 - ||  || 25 maggio 2003 || Broughton, J.
|-
| 201499 - ||  || 26 maggio 2003 || Broughton, J.
|-
| 201500 - ||  || 2 giugno 2003 || McNaught, R. H.
|}

201501-201600 

|-
| 201501 - ||  || 5 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 201502 - ||  || 25 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 201503 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 201504 - ||  || 28 giugno 2003 || Broughton, J.
|-
| 201505 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 201506 - ||  || 1 luglio 2003 || NEAT
|-
| 201507 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 201508 - ||  || 22 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 201509 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 201510 - ||  || 24 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 201511 - ||  || 24 luglio 2003 || OAM
|-
| 201512 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 201513 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 201514 - ||  || 31 luglio 2003 || NEAT
|-
| 201515 - ||  || 28 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 201516 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 201517 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 201518 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 201519 - ||  || 24 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 201520 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201521 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 201522 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 201523 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 201524 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201525 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201526 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201527 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201528 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201529 - ||  || 22 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 201530 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201531 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201532 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201533 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201534 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 201535 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 201536 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 201537 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201538 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 201539 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 201540 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 201541 - ||  || 29 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201542 - ||  || 30 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201543 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201544 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201545 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 201546 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 201547 - ||  || 31 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 201548 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 201549 - ||  || 1 settembre 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 201550 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201551 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201552 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201553 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201554 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201555 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 201556 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 201557 - ||  || 3 settembre 2003 || Bickel, W.
|-
| 201558 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201559 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201560 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201561 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201562 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201563 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201564 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201565 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201566 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201567 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201568 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201569 - ||  || 17 settembre 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 201570 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201571 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201572 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201573 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 201574 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201575 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201576 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201577 - ||  || 18 settembre 2003 || Pauwels, T.
|-
| 201578 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201579 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201580 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201581 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201582 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201583 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201584 - ||  || 17 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 201585 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201586 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201587 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201588 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201589 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201590 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201591 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201592 - ||  || 20 settembre 2003 || Crni Vrh
|-
| 201593 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201594 - ||  || 21 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201595 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201596 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201597 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201598 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 201599 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 201600 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|}

201601-201700 

|-
| 201601 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201602 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 201603 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201604 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201605 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201606 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201607 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201608 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 201609 - ||  || 26 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 201610 - ||  || 20 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 201611 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 201612 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201613 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201614 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201615 - ||  || 29 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 201616 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201617 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201618 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201619 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201620 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201621 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201622 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201623 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201624 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201625 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201626 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201627 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201628 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201629 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201630 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201631 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201632 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201633 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201634 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201635 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201636 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201637 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 201638 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 201639 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201640 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201641 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201642 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 201643 - ||  || 28 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 201644 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 201645 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201646 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 201647 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201648 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201649 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201650 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201651 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 201652 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201653 - ||  || 3 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201654 - ||  || 14 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201655 - ||  || 15 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201656 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 201657 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 201658 - ||  || 14 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201659 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201660 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201661 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201662 - ||  || 17 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201663 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201664 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201665 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201666 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201667 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201668 - ||  || 26 ottobre 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 201669 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201670 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201671 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201672 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201673 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 201674 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201675 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201676 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201677 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201678 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201679 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 201680 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201681 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201682 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201683 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201684 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 201685 - ||  || 19 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201686 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201687 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201688 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201689 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201690 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201691 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201692 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201693 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201694 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201695 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201696 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201697 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201698 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201699 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201700 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|}

201701-201800 

|-
| 201701 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201702 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201703 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201704 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201705 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201706 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201707 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201708 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201709 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201710 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201711 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201712 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201713 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 201714 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201715 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201716 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201717 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201718 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201719 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201720 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201721 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201722 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201723 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 201724 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201725 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201726 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201727 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201728 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201729 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201730 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201731 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201732 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 201733 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201734 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201735 - ||  || 26 ottobre 2003 || CSS
|-
| 201736 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201737 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201738 - ||  || 26 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201739 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201740 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201741 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201742 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201743 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201744 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201745 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201746 - ||  || 29 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 201747 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201748 - ||  || 18 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 201749 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201750 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201751 Steinhardt ||  || 23 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 201752 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201753 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201754 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 201755 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 201756 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201757 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 201758 - ||  || 21 novembre 2003 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 201759 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 201760 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201761 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201762 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201763 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201764 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201765 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 201766 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 201767 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 201768 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201769 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 201770 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201771 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 201772 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201773 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201774 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201775 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 201776 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 201777 Deronda ||  || 24 novembre 2003 || Young, J. W.
|-
| 201778 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201779 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201780 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201781 - ||  || 22 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201782 - ||  || 23 novembre 2003 || CSS
|-
| 201783 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201784 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201785 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201786 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201787 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 201788 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201789 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201790 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201791 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201792 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201793 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201794 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201795 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201796 - ||  || 24 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 201797 - ||  || 26 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201798 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201799 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 201800 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|}

201801-201900 

|-
| 201801 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 201802 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201803 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201804 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201805 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 201806 - ||  || 15 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201807 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201808 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201809 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201810 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201811 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201812 - ||  || 18 dicembre 2003 || Clingan, R.
|-
| 201813 - ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|-
| 201814 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201815 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201816 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201817 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201818 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201819 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201820 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201821 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201822 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201823 - ||  || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 201824 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201825 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201826 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201827 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201828 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201829 - ||  || 18 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 201830 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201831 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201832 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201833 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201834 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201835 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201836 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201837 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201838 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201839 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201840 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201841 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201842 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201843 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201844 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201845 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201846 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201847 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201848 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201849 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201850 - ||  || 21 dicembre 2003 || CSS
|-
| 201851 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201852 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201853 - ||  || 22 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201854 - ||  || 22 dicembre 2003 || CSS
|-
| 201855 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201856 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201857 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201858 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201859 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201860 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201861 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201862 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201863 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201864 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201865 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201866 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201867 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201868 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 201869 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 201870 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201871 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201872 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201873 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201874 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201875 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201876 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 201877 - ||  || 22 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 201878 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 201879 - ||  || 5 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 201880 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 201881 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 201882 - ||  || 13 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 201883 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 201884 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 201885 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 201886 - ||  || 13 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 201887 - ||  || 13 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 201888 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 201889 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 201890 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 201891 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 201892 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 201893 - ||  || 18 gennaio 2004 || CSS
|-
| 201894 - ||  || 18 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 201895 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 201896 - ||  || 20 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 201897 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 201898 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 201899 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 201900 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|}

201901-202000 

|-
| 201901 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 201902 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 201903 - ||  || 27 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 201904 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 201905 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 201906 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 201907 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 201908 - ||  || 25 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 201909 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 201910 - ||  || 29 gennaio 2004 || CSS
|-
| 201911 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 201912 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 201913 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 201914 - ||  || 30 gennaio 2004 || CSS
|-
| 201915 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 201916 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 201917 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 201918 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 201919 - ||  || 10 febbraio 2004 || CSS
|-
| 201920 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 201921 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 201922 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 201923 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 201924 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 201925 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 201926 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 201927 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 201928 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 201929 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 201930 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 201931 - ||  || 20 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 201932 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 201933 - ||  || 26 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 201934 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 201935 - ||  || 26 febbraio 2004 || Buie, M. W.
|-
| 201936 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 201937 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 201938 - ||  || 9 marzo 2004 || CSS
|-
| 201939 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 201940 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 201941 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 201942 - ||  || 17 marzo 2004 || CSS
|-
| 201943 - ||  || 15 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 201944 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 201945 - ||  || 15 aprile 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 201946 - ||  || 14 aprile 2004 || CSS
|-
| 201947 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 201948 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 201949 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 201950 - ||  || 12 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 201951 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 201952 - ||  || 12 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 201953 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 201954 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 201955 - ||  || 11 giugno 2004 || CINEOS
|-
| 201956 - ||  || 13 giugno 2004 || CSS
|-
| 201957 - ||  || 24 giugno 2004 || CINEOS
|-
| 201958 - ||  || 11 luglio 2004 || NEAT
|-
| 201959 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 201960 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 201961 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 201962 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 201963 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 201964 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 201965 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 201966 - ||  || 25 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 201967 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 201968 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 201969 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 201970 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 201971 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 201972 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201973 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 201974 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 201975 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201976 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201977 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 201978 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 201979 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201980 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201981 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201982 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201983 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201984 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201985 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 201986 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201987 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201988 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201989 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 201990 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201991 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201992 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201993 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201994 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201995 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201996 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201997 - ||  || 14 agosto 2004 || NEAT
|-
| 201998 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 201999 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 202000 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0201001